Diodati – famiglia di Lucca
Arrigo Diodati – partigiano italiano
Giovanni Diodati – teologo italiano
Bibbia Diodati – versione della Bibbia tradotta da Giovanni Diodati
Viola Diodati – cestista italiana

Pagine correlate
Diodato